Sarga puede designar:

 al tejido de sarga, un tejido en cuya cara predominan los hilos de la urdimbre;
 en Botánica, normalmente se refiere al mimbre negro (Salix triandra), una especie de sauce nativo de Eurasia; aunque en España es el nombre vernáculo de otras especies de sauces: blanco, cenizo, S. aurita, gris, S. pedicellata, colorado, S. salviifolia, la mimbrera; incluso es un nombre vernáculo de Phillyrea angustifolia y Tamarix canariensis;
el nombre común de la planta Salix alba;
el nombre común de la planta Salix atrocinerea;
el nombre común de la planta Salix aurita;
el nombre común de la planta Salix eleagnos;
el nombre común de la planta Salix pedicellata;
el nombre común de la planta Salix purpurea;
el nombre común de la planta Salix salviifolia; o
el nombre común de la planta Salix triandra.